«Последняя ночь» — советский историко-революционный фильм режиссёра Юлия Райзмана по мотивам повести Евгения Габриловича «Тихий Бровкин» (1936) о вооружённом восстании московских рабочих в октябре 1917 года. Первая роль в кино актёра Алексея Консовского.

Сюжет 
В одну из октябрьских ночей на балу гимназисты и офицеры издеваются над влюблённостью «кухаркиного сына» Кузьмы Захаркина в дочь фабриканта Леонтьева Лену. Орудийный залп прерывает веселье. В городе начинается вооружённое восстание рабочих.

В эту ночь в Москву приезжают двое: старший сын рабочего Захаркина матрос Пётр, посланный из Петрограда в распоряжение Московского революционного комитета, и переодетый в штатское поручик Алексей Леонтьев, сын фабриканта.

В пролетарской квартире старик Захаркин и его сын Илья слушают рассказ Петра о взятии Зимнего дворца. Семья рабочего отправляется в революционный штаб. Председатель ревкома Михайлов назначает Петра командиром отряда красногвардейцев и ставит перед ним задачу — отрезать Александровское военное училище, штаб юнкеров, от Брянского вокзала. Отряд занимает гимназию. Старик Захаркин с берданкой в руках караулит арестованного фабриканта Леонтьева.

Между тем Кузьма, бросившийся искать отца и братьев, случайно оказывается среди юнкеров. Пытаясь перейти к своим, он погибает. Отряд юнкеров, руководимый Алексеем Леонтьевым, атакует позиции красногвардейцев и захватывает гимназию. Сражённый пулей своего бывшего хозяина, умирает старик Захаркин.

Пётр получает задание ревкома поднять Хамовнические казармы и вывести 193-й полк. В то время как поручик Леонтьев пытается склонить на свою сторону колеблющихся солдат, во дворе казармы появляется группа красногвардейцев. Падает убитый офицером Илья. Пётр Захаркин обращается к солдатам с пламенной большевистской речью и поднимает полк против белых. Объединённые силы красногвардейцев и солдат захватывают Брянский вокзал. Среди пленных оказывается и поручик Леонтьев. К перрону подходит эшелон. Солдаты, посланные на поддержку сил контрреволюции, братаются с восставшим народом. Красногвардейцы во главе с председателем ревкома Михайловым уходят навстречу новым боям.

Награды и премии 
 1937 — Гран-при на Международной выставке в Париже.
 1941 — Сталинская премия II степени (соавтор сценария и режиссёр Юлий Райзман, актёры Иван Пельтцер, Николай Дорохин).

В ролях 

 Иван Пельтцер — Егор Захаркин, отец
 Мария Яроцкая — Захаркина, мать
 Николай Дорохин — Пётр Захаркин
 Алексей Консовский — Кузьма Захаркин
 Василий Попов — Илья Захаркин
 Николай Рыбников — Пётр Илларионович Леонтьев, отец
 Сергей Вечеслов — Алексей Леонтьев
 Татьяна Окуневская — Лена Леонтьева
 Леонид Князев — Шура Леонтьев
 Михаил Холодов — Соскин, прапорщик
 Владимир Грибков — Михаил Степанович Михайлов, председатель Ревкома
 Иван Аркадин — Семихатов, коммивояжёр
 Осип Абдулов — полковник
 Владимир Дорофеев — начальник станции (нет в титрах)
 Александр Ковалевский — офицер (нет в титрах)

Съёмочная группа 

 Режиссёр: Юлий Райзман
 Сценаристы: Евгений Габрилович, Юлий Райзман
 Композитор: Александр Веприк
 Оператор: Дмитрий Фельдман
 Художник: Алексей Уткин
 Сорежиссёр: Дмитрий Васильев
 Звукорежиссёр: Владимир Богданкевич
 Монтаж: Григорий Широков

Примечания

Литература 
 М. Зак, Ю. Райзман. Юлий Райзман. Искусство, 1962. С. 87.
 А. Грошев, В. Ждан. Краткая история советского кино: 1917—1967. Искусство, 1969. С. 241—243.

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1936 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации повестей
Молодёжные фильмы
Фильмы о революционерах
Фильмы об Октябрьской революции
Фильмы, основанные на реальных событиях